Dosis efectiva puede tener varios usos:

 Dosis efectiva en farmacología.
 Dosis efectiva unidad de radiobiología.